Сезон 1960—1961 у Національній лізі А — 64-й чемпіонат Швейцарії. Переможцем став клуб Серветт.

Підсумкова таблиця

Результати 
Джерело:RSSSF

Бомбардири

Посилання 
 Чемпіонат Швейцарії на RSSSF 

1961
Швейцарія
Швейцарія